Az 1953–1954-es Nationalliga A volt az 57. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Basel volt. A szezont a La Chaux-de-Fonds csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság